«Сказка о Звёздном мальчике» —  советский двухсерийный телевизионный фильм-сказка по мотивам произведений Оскара Уайльда. Как и более ранний фильм «Звёздный мальчик» (1958), «Сказка о Звёздном мальчике» снята по мотивам двух сказок из сборника Уайльда «Гранатовый домик»: «Мальчик-звезда» (1891) и «День рождения Инфанты» (1888). Однако в сюжет, в отличие от первой экранизации, внесены более значительные изменения: в частности, добавлены научно-фантастические элементы и полностью исключена магия.

Сюжет 

Инопланетяне из далёкого созвездия, давно живущие рациональной жизнью и «освободившие» себя от чувств и эмоций, испытывают странное влияние неизвестной энергии. Этой энергией оказывается свет любви, исходящий от егеря с планеты Земля, наблюдающего за созвездием. Принимается решение послать на Землю ребёнка «последней модели» — будущего человека с холодным сердцем, ведь даже один такой человек может существенно ослабить излучение, тревожащее жителей мира без чувств.

Но, как оказалось, любовь матери мальчика к её сыну не угасла окончательно, и она отправляется вслед за ним на Землю. В этот момент егерь, всё ещё наблюдающий за небом, видит, как оттуда падает звезда, и на месте её падения находит мальчика и  берёт к себе на воспитание.

Проходит 10 лет. Мать Звёздного мальчика, скитаясь в бесплодных поисках, превращается в нищенку. За это время мальчик вырастает очень красивым и способным, но чересчур самоуверенным и эгоистичным. Его называют Звездой, но вовсе не по происхождению, о котором долгое время никто не знает, кроме егеря и его друга, а из-за сияния его талантов и, конечно, удивительной красоты. Однажды гадалка прямо говорит ему, что он родился под другим солнцем и что мать ищет его.

Наконец, встретившись с матерью и увидев, что она — оборванная нищенка, Звезда отвергает её, а затем уходит из деревни, где вырос, чтобы найти свою настоящую мать. Однако тяготы пути, а более всего, новый друг Звезды — весёлый карлик — и история его жизни без матери, в лесу, вдали от людей, заставляют Звёздного мальчика по-новому взглянуть на то, что он совершил, раскаяться в своём поступке и теперь уже искать пусть нищенку, но именно ту, что искала его и приходила за ним.

В конце концов Звёздный мальчик отвергает красоту Инфанты ради своего неказистого друга, находит мать и даже готов пожертвовать собой, чтобы защитить её. Справедливый король, узнав о плохом поведении своей дочери, вмешивается в происходящее. Инопланетяне, наблюдавшие за всем, что происходит со Звездой, уже настолько проникнуты живыми настоящими чувствами, что искренне плачут и радуются счастливому финалу.

В ролях 
 Павел Чернышёв — Звёздный мальчик
 Лариса Пономаренко — Инфанта
 Иван Пчёлкин — мальчик-карлик
 Игорь Сысоев — мальчик-художник
 Ангелина Полянчукова — Эля, девочка из села (в титрах как «Ангелина Поленчукова»)
 Дмитрий Волков — мальчик
 Иван Мацкевич — егерь, нашедший Звёздного мальчика
 Гражина Байкштите — мать Звёздного мальчика
 Ростислав Янковский — хозяин созвездия
 Михаил Петров — друг егеря
 Матлюба Алимова — цыганка / ясновидящая
 Борис Плотников — психолог созвездия
 Владимир Шелестов — учёный созвездия
 Виктор Шевелевич — великий инквизитор
 Валентина Смирнова — камергерша Инфанты

В эпизодах 
 Татьяна Вемян
 Людмила Зайцева — крестьянка
 Светлана Зеленковская — девочка (в титрах не указана)
 Валентина Игнатьева — вокал (в титрах не указана)
 И. Савицкий
 Борис Чернокульский — сыщик
 Виталий Щенников — бродячий артист
 Юрий Энтин — поэт (озвучивание; в титрах не указан)

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Инна Веткина
 Режиссёр: Леонид Нечаев
 Главный оператор: Владимир Калашников
 Художник: Леонид Ершов
 Композитор: Алексей Рыбников
 Текст песен: Уильям Блейк, Юрий Энтин. Исполняет ансамбль «Гистрионы».
 Дирижёр: Мартин Нерсесян
 Вторые режиссёры: Ирина Яницкая, В. Калашник
 Кинооператор: Леонид Лейбман
 Звукооператор: Сендэр Шухман
 Монтажёр: Вета Коляденко
 Художник по костюмам: Наталья Сардарова
 Гримёр: Николай Немов
 Художник-декоратор: Михаил Зусманович
 Балетмейстер: А. Заремба
 Ассистенты режиссёра: Ж. Семеняко, А. Плесанов
 Ассистент оператора: В. Калинин
 Ассистенты художника: В. Щегольков, И. Пудовик
 Мастер по свету: Сергей Лукьянчик
 Редактор: Изольда Кавелашвили
 Директор картины: Степан Терещенко

Производство 

Сцены в лесу и в деревне снимали в окрестностях посёлка Бакуриани. В качестве замка Инфанты использовался детский парк развлечений «Андерсенград».

Ссылки 
 Страница фильма в «Новой энциклопедии кино»
 Сказка о Звездном мальчике на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1983 года
Телефильмы студии «Беларусьфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-сказки СССР
Детские телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Леонида Нечаева
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова
Экранизации произведений Оскара Уайльда
Экранизации литературных сказок